Die Ghana Premier League 2020/21 war die 61. Saison der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 18 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 14. November 2020 und endete am 18. Juli 2021.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2020 2021
Fußballsaison 2020/21